Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de McPherson () :
 le comté de McPherson, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de McPherson, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de McPherson, situé dans l'État du Nebraska.